Paul Henderson désigne les personnes suivantes :

 Paul Henderson (1943-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Paul Henderson (1956-), un joueur américain de basket-ball ;
 Paul Henderson (1962-), un homme politique australien ;
  (1964-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Paul Henderson (1971-), un athlète australien.

Voir aussi